Bazargan hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Bazargán (Irán), capital del distrito de Bazargán.
 Distrito de Bazargán, distrito del condado de Maku, provincia de Azerbaiyán Occidental (Irán).
 Bazargan (Afganistán), pueblo en la provincia de Herāt.

Personas
 Mehdí Bazargán (1907-1995), fue un primer ministro de Irán.